«Ночные стражи» () — серия книг Кэтрин Ласки в стиле фэнтези о мире мудрых сов. Первая книга вышла в 2003 году, всего их — 15, а также 2 сопутствующих издания — гид по миру и сборник легенд. Также в 2010 Кэтрин Ласки начала новую серию книг «Wolves Of The Beyond», действие которой происходит в том же мире, что и в «Ночных стражах», а главными героями становятся волки. В сентябре 2010 года на экраны вышла анимационная 3D-экранизация по мотивам первых трёх книг серии — «Легенды ночных стражей» от режиссёра Зака Снайдера.

Сюжет

Основная линия 

Главный герой книг — совёнок Сорен.

Сорен живёт со своими родителями, братом Клуддом и сестрой Эглантиной в гнезде. Однажды его выпихивает из гнезда собственный брат, а затем Сорен оказывается похищенным патрулём из зловещей академии для осиротевших сов Сант-Эголиуса. Совы Сант-Эголиуса желают захватить все совиные королевства мира. В академии Сорена и других похищенных совят жестоко контролируют, не позволяя им учиться летать, чтобы предотвратить все попытки побега. Сорен знакомится с совой Гильфи, и они решают сбежать, чтобы отправиться искать Древо Га’Хуула, где, согласно легендам, живут сильные и мудрые стражи Га’Хуула, способные спасти совиные королевства от зла. Сорен и Гильфи вместе учатся летать и сбегают из Сант-Эголиуса. Знакомятся с другими совятами — Сумраком и Копушей.

Совята находят Древо и знакомятся с наставником Великого Древа Га’Хуула — старым мудрецом Эзилрибом, который становится учителем Сорена, Мартином — совой с высоко развитой интуицией, Руби — знатоком полётов, и Отулиссой — педантичной умной совой. Сорена не покидают мысли о других совятах, оставшихся в Сант-Эголиус.

Некоторое время спустя исчезает мудрый Эзилриб, а силы зла атакуют Великое Древо. Сорен с друзьями отправляется на поиски Эзилриба и узнаёт, что его брат Клудд и его подруга Нира возглавляют силы зла и намерены захватить все совиные королевства.

Сорен находит Эглантину, но он не знает, что её обманули Нира и Клудд, из-за чего она тайно носила им листы из книги библиотеки древа Га’Хуула. Друзья пытаются выяснить, что случилось с сестрой Сорена. Примула тайком летит за Эглантиной, а через некоторое время они сбегают от Ниры и Клудда. Также Эглантина похищает яйцо злой «королевы», из которого, согласно предсказанию, в день полнолуния должен вылупиться птенец, который исполнит пророчество зла, и разбивает его.

Далее Сорен с друзьями летят в Северные Царства, находят союзников и обучаются искусству ведения войны. По возвращении происходит великая битва, где Сумрак убивает Клудда.

В полнолуние вылупляется единственный из оставшихся птенцов Клудда — Нирок. Нира тренирует Нирока и обманом внушает мысли о его предназначении осуществить план Клудда по покорению мира сов. Нирок становится способным учеником, но его терзают сомнения относительно своего истинного предназначения. В это же время наследник узнает, что он может читать огонь — Нирок стал огнечеем. Он сбегает из дома, вместе со своим единственным другом, из Серебристой Мглы, Филиппом. Они становятся изгнанниками и узнаю́т, кто на самом деле отец Нирока. Затем Нирок снова оказывается в каньоне, где на Особой Церемонии Нира в порыве ярости оставляет на лице своего сына подобный себе шрам и убивает Филиппа. После несчастный совенок сбегает и придумывает себе новое имя — Корин. Для того, чтобы Стражи Древа приняли его, Корин отправляется в страну Далеко-Далеко, где обитают мудрые волки, но Нира пытается остановить его.

В Далеко-Далеко Корин достает Уголь Хуула, прилетает в Га’Хуул вместе с ранее прибывшей Отулиссой и становится новым королём Древа.

Перед своей смертью мудрый Эзилриб просит Сорена и Корина прочитать легенды Га’Хуула, лежащие в его секретной библиотеке. Из них молодые совы узнают о предательстве, злодействах и магии прошлого.

От подруги Бесс Корин и его друзья узнают о существовании Шестого Царства и решают в него отправиться. Там они узнают, что сбежала страшная в былых временах сова, которая впоследствии помогает дочери Сорена, да и вообще всему древу Га’Хуула. Но после Стрига, так звали эту голубую сову, предаёт их и присоединяется к Нире. Начинается очередное сражение, где преимущество не на стороне стражей. Корин выступает во главе войск, призвав на свою сторону не только сов, но и волков, чаек, ворон, белых медведей и других зверей и птиц. Битву решают провести в краю Далеко-Далеко. В финальной битве Сорен убивает Ниру, а Стрига смертельно ранит Корина, из-за чего получает не совместимое с жизнью ранение от Сорена. Сорен становится новым королём древа Га’Хуула.

Легенды Га’Хуула 
9, 10 и 11-я книги («Первый угленос», «Воспитание принца» и «Быть королём») отходят от основной сюжетной линии и посвящены трём легендам Га’Хуула. В них рассказывается о приключениях легендарного короля Хуула, его наставниках — первом угленосе Гранке и кузнеце Тео. Гранк первым открыл Уголь Хуула, а король Хуул нашёл Великое Древо.

Книги серии

Ночные стражи

Сопутствующие книги 
 Guardians of Ga’Hoole: A Guide Book to the Great Tree (Гид по Великому Древу)
 Guardians of Ga’Hoole: Lost Tales of Ga’Hoole (Утерянные легенды Га’Хуула)

Серия «Волки из Страны Далеко-Далеко»

Персонажи серии 
Основные персонажи:
 Сорен — сипуха. Основной протагонист, брат Клудда и Эглантины.
 Клудд (Металлический Клюв) — старший брат Сорена, основной отрицательный персонаж первых шести книг.
 Нирок (Корин) — сын Ниры и Клудда, переходит на сторону стражей Га’Хуула и позже становится королём Великого Древа Га’Хуула; в последней битве был смертельно ранен в левое крыло.
 Эглантина — младшая сестра Сорена и Клудда, была похищена Клуддом и какое-то время шпионила для него.
 Гильфи — сыч-эльф. Лучшая подруга Сорена.
 Сумрак — бородатая неясыть. Друг Сорена, убил Клудда в конце шестой книги.
 Копуша — пещерная сова. Друг Сорена.
 Отулисса — пятнистая неясыть. Всезнающая мудрая сова, страж Га’Хуула.
 Эзилриб — пятнистая совка. Наставник Сорена и самая мудрая сова Га’Хуула.
 Нира (Найра) — белая сипуха. Подруга Клудда и мать Нирока. Становится основным антагонистом и лидером сил противников после гибели Клудда.
 Миссис Плитвер (миссис Пи) — слепая змея, домашняя прислуга. Жила в семье Сорена.

География 
Действие происходит в мире, в котором люди вымерли, и здесь обитают разумные звери и птицы: совы, орлы, вороны, чайки, тупики, волки, лисы, еноты, рыси, медведи и др. Самыми мудрыми птицами являются совы. Они имеют свои королевства. Остальные птицы живут на их территориях и часто выступают соратниками сов против сил зла. В книгах рассказывается о пяти известных совиных королевствах, а также о загадочном шестом королевстве, которое находится по другую сторону Реки Ветра.
Основные места мира, где происходит действие:
 Великое Древо Га’Хулл  — место, где обитают основные силы добра, дом стражей Га’Хуула.
 Лесное царство Тито — Родина Сорена.
 Каньон Сант-Эголиус  — каньоны, место размещения основных сил Клудда. Там же находится академия, куда отправляют похищенных совят.
 Далеко-Далеко — королевство страховолков. Место, где по легенде Гранк обрёл силу угля Хуула, вслед за ним король Хуул, а позже Корин.
 Северные Царства.
 Южные Царства.

Экранизация 

За съёмку киноэкранизации «Ночных стражей» взялся режиссёр Зак Снайдер. Премьера 3D-анимации, в основе которой лежит сюжет первых трёх книг, состоялась 24 сентября 2010 года (в России — 30 сентября).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кэтрин Ласки 
 Серия «Guardians of Ga’Hoole» на сайте издательства Scholastic 
 Noble Guardians of Ga’Hoole

Фэнтезийные книжные серии
Литературные сказки